A Fajã das Funduras pertence à freguesia do Norte Pequeno, Concelho da Calheta (Açores) e situa-se na costa Norte da ilha de São Jorge entre a fajã da Ponta Grossa ou do Mero e a fajã da Abelheira.

Para se lá chegar é preciso seguir um atalho que começa no Norte Pequeno. Também se pode lá chegar descendo de carro pelo caminho da fajã da Penedia, até ao Canto da Abelheira, e seguindo depois a pé.

Do moinho de água, uma antiga azenha que aqui havia, não existem vestígios, só a história popular regista a sua existência.

Apesar de algum abandono, ainda há casas de pé e relativamente habitáveis, algumas ruínas que o tempo exibe e pelo menos um palheiro. Também existiu um fio de lenha antigamente bastante utilizado mas agora quase inutilizado.

As pessoas do Norte Pequeno deslocam-se com o gado para a fajã, quando aí vão para cultivar as terras e vindimar.

Em tempos idos havia muito inhame, mas agora a sua cultura está bastante reduzida. Abunda a vinha e também a couve, o tomate, a cebola e batata.

Esta fajã tem muitas nascentes que lhe fornecem grande abundância de boa água.

A pesca aqui faz-se tanto de barco, como de pedra, apanhando-se muito peixe de fundo.

Os pássaros mais frequentes são: A Gaivota, o garajau, o milhafre e a pomba.

Ver também 
 Listas das fajãs da ilha de São Jorge
 Lista de Fajãs dos Açores

Funduras